Schuimpje (snoep), een zacht snoepje
 door bakkers gemaakte kleine meringues, ook bekend als schuimgebak